Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2010 odbyły się między 5 a 14 marca 2010 w szwajcarskim Flims, w hali curlingowej Waldhaus Flims. Miejscowość ta wcześniej dwukrotnie gościła curlingowe zawody najwyżej rangi, były to Mistrzostwa Europy 1998 i Mistrzostwa Świata Juniorów 2003.

Obrońcami tytułów z Vancouver 2009 były reprezentacje Szkocji i Danii. Po 10 latach złoty medal zdobyły Szwedki (Anna Hasselborg), które po serii pomyłek Rachel Homan z Kanady wygrały finał 8:3. Brąz wywalczyły Amerykanki (Alexandra Carlson) pokonując w małym finale gospodynie (Manuela Siegrist) 9:7.

W rywalizacji mężczyzn po złote medale sięgnęli Szwajcarzy (Peter de Cruz), którzy w finale przejęli ostatni end i pokonali Szkotów (Ally Fraser). Mały finał wygrali Kanadyjczycy (Jake Walker) pokonując Chińczyków (Ji Yansong) 7:1.



Kobiety

Reprezentacje 

 1 – do turnieju została zgłoszona Solène Coulot, która zmarła 20 lutego 2010

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
14 marca 2010; 9:00

Mały finał 
14 marca 2010; 9:00

Półfinał 
13 marca 2010; 18:00

1-2 
12 marca 2010; 19:00

3-4 
12 marca 2010; 19:00

Round Robin

Sesja 1. 
6 marca 2010; 9:00

Sesja 2. 
6 marca 2010; 19:00

Sesja 3. 
7 marca 2010; 14:00

Sesja 4. 
8 marca 2010; 9:00

Sesja 5. 
8 marca 2010; 19:00

Sesja 6. 
9 marca 2010; 13:30

Sesja 7. 
10 marca 2010; 9:00

Sesja 8. 
10 marca 2010; 19:00

Sesja 9. 
11 marca 2010; 12:30

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
14 marca 2010; 13:00

Mały finał 
14 marca 2010; 13:00

Półfinał 
13 marca 2010; 18:00

1-2 
13 marca 2010; 12:00

3-4 
13 marca 2010; 12:00

Tie-breaker 
12 marca 2010; 14:00

Round Robin

Sesja 1. 
6 marca 2010; 14:00

Sesja 2. 
7 marca 2010; 9:00

Sesja 3. 
7 marca 2010; 19:00

Sesja 4. 
8 marca 2010; 14:00

Sesja 5. 
9 marca 2010; 9:00

Sesja 6. 
9 marca 2010; 18:00

Sesja 7. 
10 marca 2010; 14:00

Sesja 8. 
11 marca 2010; 8:00

Sesja 9. 
11 marca 2010; 17:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010
2010 w curlingu
Curling w Szwajcarii
2010 w Szwajcarii
Gryzonia